Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Jim Gurfein e Erick Iskersky 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (Campioni)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (semifinali)

 Eddie Edwards /  Tian Viljoen (secondo turno)
 Pablo Arraya /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Stefan Simonsson /  Magnus Tideman (primo turno)
 Sergio Casal /  Claudio Panatta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1983